INED ist die Abkürzung für:

 Institut national d’études démographiques, staatliches französisches Institut für Bevölkerungsforschung
 Instituto Nacional de Educação a Distância, staatliches brasilianisches Institut für Fernunterricht

Abkürzung